1. division i ishockey 1990-91 var den næstbedste række i dansk ishockey i sæsonen 1990-91. Turneringen havde deltagelse af otte hold, som spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle.

Turneringen blev vundet af Odense IK, som dermed rykkede op i Eliteserien for første gang i klubbens historie. Holdene, der sluttede på anden- eller fjerdepladsen, Vojens IK og KSF spillede kvalifikation mod nr. 6 og 7 fra Eliteserien om de sidste to pladser i den efterfølgende sæson i Eliteserien. Holdet, der sluttede på tredjepladsen, Herning IK's andethold, var ikke oprykningsberettiget, fordi klubben allerede havde et hold i Eliteserien, og derfor gik holdets plads i kvalifikationsspillet videre til KSF.

Resultater og stillinger 

De otte hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Vojens på isen - en krønike om et ishockeyhold (2008).

Noter 

1990-91
Ishockey i 1990
Ishockey i 1991